Font de Davall (Avellanos), font del poble d'Avellanos, pertanyent al terme municipal de Sarroca de Bellera (Pallars Jussà)
 Font de Davall (Erinyà), font del poble d'Erinyà, pertanyent al terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà]]
 Font de Davall (Sant Martí de Canals), font del poble de Sant Martí de Canals, pertanyent al terme municipal de [[Conca de Dalt (Pallars Jussà)